Somerset kan syfta på:

Efternamn 
 
 
 
 
 Mary Somerset (1630–1715), en engelsk botaniker

Geografi

Australien 

 Somerset, Tasmanien, ort, Waratah/Wynyard Council, 
 Somerset Region, local government area, Queensland,

Bermuda 

 Sandys, Bermuda, parish, 
 Somerset (ort i Bermuda), Sandys,

Kanada 

 Somerset, Manitoba, ort,

Storbritannien 

 Somerset, grevskap, England,

USA 

 Somerset, Kentucky, Pulaski County, 
 Somerset, Maryland, Montgomery County, 
 Somerset, Ohio, ort, Perry County, 
 Somerset, Texas, ort, Bexar County, 
 Somerset, Indiana, Wabash County, 
 Somerset, Massachusetts, Bristol County, 
 Somerset, New Jersey, Somerset County, 
 Somerset, Pennsylvania, countyhuvudort, Somerset County, 
 Somerset, Wisconsin, Saint Croix County,

Se även 
 Hertig av Somerset

Engelska efternamn
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar